Betlehem, Palesztina
Betlehem kormányzóság, Palesztina
Betlehem major, Lapásgyarmat része
Bethlehem, Georgia
Bethlehem, Pennsylvania
Belém, Brazília (portugál nyelven)

Templomok
Betlehem-kápolna, Prága

Egyéb
Betlehemezés
Betlehemi csillag
Betlehem-múzeum, Plößberg
Ó, boldog Betlehem, karácsonyi ének
Szlovák Betlehem, Frivaldnádas